Peter Worrell (né le , à Pierrefonds, Québec) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1994-95|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 56|| 1|| 8|| 9|| 243|| 21|| 0|| 1|| 1|| 91
|-
| 1995-96|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 63|| 23|| 36|| 59|| 464|| 18|| 11|| 8|| 19|| 81
|- 
| 1996-97|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 62|| 18|| 45|| 63|| 495|| 14|| 3|| 13|| 16|| 83
|-
| 1997-1998|| Beast de New Haven|| LAH|| 50|| 15|| 12|| 27|| 309|| 1|| 0|| 1|| 1|| 6
|- 
| 1997-1998|| Panthers de la Floride|| LNH|| 19|| 0|| 0|| 0|| 153|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Panthers de la Floride|| LNH|| 62|| 4|| 5|| 9|| 258|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Beast de New Haven||  LAH|| 10|| 3|| 1|| 4|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Panthers de la Floride|| LNH|| 48|| 3|| 6|| 9|| 169|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|- 
| 2000-2001|| Panthers de la Floride|| LNH|| 71|| 3|| 7|| 10|| 248|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Panthers de la Floride|| LNH|| 79|| 4|| 5|| 9|| 354|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| Panthers de la Floride|| LNH|| 63|| 2|| 3|| 5|| 193|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 49|| 3|| 1|| 4|| 179|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2005-2006|| Checkers de Charlotte|| ECHL|| 37|| 7|| 8|| 15|| 139|| -|| -|| -|| -|| -

| 391|| 19|| 27|| 46|| || 4|| 1|| 0|| 1|| 8

Références 

Naissance en août 1977
Naissance à Montréal
Anglo-Québécois
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Beast de New Haven
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace